Jos Zegers (musicus), Nederlands musicus
 Jos Zegers (politicus), Nederlands politicus